IT – technika informatyczna (od ang. information technology)
 IT – Icy Tower (gra komputerowa)
 IT – jeden z układów sieci elektroenergetycznej
 it. lub i.t. – dotchawiczo (od łac. in tracheam)

Zobacz też 
 .it – domena internetowa Włoch